Rushmoor kan syfta på:

 Rushmoor District – ett distrikt i Hampshire, England
 Rushmoor, Shropshire – en ort i Telford and Wrekin, Shropshire, England
 Rushmoor, Surrey – en ort i Surrey, England